Ландшафтный заповедник «Загорье» - заповедник в западной Словакии (Загорье), расположенный вдоль Моравы на границе с Австрией.

Ссылки 
 Страница заповедника
 

Заповедники Словакии